Ostlund ist der Familienname folgender Personen:

 Kurt Ostlund (* 1992), kanadischer Schauspieler
 Lori Ostlund (* 1965), US-amerikanische Schriftstellerin

Siehe auch:
 Östlund